Aberjona ist der Name zweier Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Aberjona River, ein Fluss im US-Bundesstaat Massachusetts
 Aberjona Pond, ein See im US-Bundesstaat Massachusetts

Siehe auch:
 Aberjona Press, ein US-amerikanischer Buchverlag